Баюн Лилия Семёновна (род. 16 октября 1946, Сталинo) — советский российский , -хеттолог, доктор филологических наук, научный сотрудник Института всеобщей истории РАН.

Биография 
Лилия Семёновна Баюн родилась 16 октября 1946 г. в Сталине (Донецк). В 1969 году окончила Московский государственный педагогический институт иностранных языков, в 1969—1978 годах преподавала там же.

В 1978 году защитила кандидатскую диссертацию «Именное склонение в хетто-лувийских языках». С 1978 года — научный сотрудник Центра сравнительного изучения древних цивилизаций Института всеобщей истории АН СССР.

В 1991 году была защищена докторская диссертация «Опыт сравнительного исследования хетто-лувийских языков». Член редколлегии журнала «Вестник древней истории».

Научная деятельность 
Основная сфера научных интересов - хетто-лувийское языкознание.

В докторской диссертацим "Опыт сравнительного исследования хетто-лувийских языков" (1990) реконструируется раннее анатолийское языковое состояние и его соотношение с индоевропейскими языками.

Автор проводит сравнительно-историческое описание грамматического строя хетто-лувийских языков, сравнительно-историческое исследование общехетто-лувийской лексики, обозначающей явления природы, флору и фауну, человека и части тела, терминологию родства, хозяйственную деятельность (сельское хозяйство, ремесла), общественную и военную лексику, юридическую и сакральную терминологию, обозначение конкретных реалий, действий, абстрактных понятий. Автор ставит задачу определить место хетто-лувийских языков в индоевропейской среде, выявить хронологию членения анатолийской общности.

В развитии хетто-лувийских языков выделяется три периода: раннеанатолийский, непосредственно предшествовавший расхождению хетто-лувийских диалектов (рубеж IV - III тыс. до н.э.), период первого диалектного членения хетто-лувийской общности (III тыс. до н.э.), период второго диалектного членения части хетто-лувийского ареала (начало II тыс. до н.э.).

Исследование "позднеанатолийских" языков - лидийского и ликийского - позволяет сделать вывод, что уже на рубеже III-II тыс. до н.э. они существовали в качестве самостоятельных языков.

Основные работы 

 К описанию системы фонем ликийского языка // Исследования по фонологии и грамматике восточных языков. М., 1978. С. 5-19.
 Позднеанатолийские языки как источник по хетто-лувийской дописьменной истории (на материале милийской исторической грамматики) // ВДИ. 1980. № 2. С. 11–28.
 Общелувийский глагольный тип (вопросы реконструкции) // Этногенез народов Балкан и Северного Причерноморья. Лингвистика, история, археология. М.: Наука, 1984.
 Исследования по эпиграфике и языкам древней Анатолии, Кипра и античного Северного Причерноморья. Сб. ст. / сост. Л.С. Баюн, В.П. Яйленко. М., 1987. 255 с.
 Лингвистическая и культурно-историческая интерпретация Ситовской надписи // ВДИ. 1993. № 1. С. 126–135. (соавт. Орел В.Э.)
 Язык фригийских надписей как исторический ис​точ​ник. I // ВДИ. 1998. № 1. С. 173–200. (соавт. Орел В.Э.)
 Язык фригийских надписей как исторический ис​точ​ник. II // ВДИ. 1998. № 4. С. 132–168. (соавт. Орел В.Э.)
 Дивинация на древнем Ближнем Востоке: хеттские оракулы I // ВДИ. 1998. № 1. С. 30-36.
 Дивинация на древнем Ближнем Востоке. II. Хеттские оракулы MUŠ // ВДИ. 2000. № 2. С. 63–72.
 "Аппу и его сыновья" Индоевропейские элементы в ближневосточном культурном контексте // Scripta Gregoriana. Сборник в честь семидесятилетия академика Г.М. Бонгард-Левина. М.: Восточная литература, 2003.

 Этнокульурные контакты в древней Малой Азии: Фригия, Юго-Восточная Анатолия, Северная Месопотомия // ВДИ. 2007. № 4. С. 156–163.
 Язык и культура фригийцев. М.: ИВИ РАН, 2008. 186 с.
 
 
 Заметки по хетто-лувийской социльной терминологии // Scripta antiqua. Вопросы древней истории, филологии, искусства и материальной культуры. 2017. Т. 6.  С. 64-72.

Примечания

Литература 
 Баюн Лилия Семёновна // Милибанд С. Д. Востоковеды России. XX—XXI вв. Биобиблиографический словарь в 2-х книгах. Кн. 1. М.: Изд. фирма «Восточная литература» РАН, 2008. С. 120—121.

Ссылки 
Публикации Баюн Л.С. на сайте eLIBRARY.

Доктора филологических наук
Выпускники Московского лингвистического университета
Сотрудники Института всеобщей истории РАН
Хеттологи
Преподаватели Московского лингвистического университета